Phobia (1980) – powieść Grahama Mastertona (wydał ją pod pseudonimem Thomas Luke). Książka nie została wydana w Polsce.

Twórczość Grahama Mastertona